Mus ou MUS est un nom propre, un nom commun, un code ou une abréviation qui peut désigner :

Toponyme 
 Mus (Gard), commune française du département du Gard
 Mus, commune éphémère du département des Landes, rattachée à la commune de Doazit en 1793.
 Muş, ville turque
 Muş (province), province turque

Patronyme 
 Mus (artiste), l'artiste produit par le label indépendant espagnol Acuarela
 Paul Mus
 Italo Mus, peintre valdôtain

Nom commun 
 Mus (cognomen), surnom romain (voir liste des cognomina)
 Mus (genre), nom scientifique du genre biologique de rongeurs auquel appartient notamment la souris domestique
 Mus (jeu), jeu de cartes basque

Télévision 
 Mus, série télévisée néerlandaise diffusée en 1993.

Code 
MUS est le code pays de Maurice, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,

Abréviation 
 Mus, abréviation du nom scientifique Musca ou Muscae (nom latin et son génitif) de la constellation de la Mouche
 MUS est le sigle du Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes.

Abréviation
Code